Михаил Эммануилович Козако́в (1897—1954) — русский советский прозаик и драматург.

Биография 
Родился на станции Ромодан Полтавской губернии (ныне Миргородского района Полтавской области Украины) в еврейской семье. Дед, Рувим Лазаревич (Рувин Лейзерович) Козаков, был лубенским купцом второй гильдии и арендатором, содержал почтово-земские станции. В раннем детстве жил в Мелитополе (где жила семья матери) и в Крыму, где его отец Эммануил Рувимович Козаков (1875—1909) работал весовщиком в порту Феодосии; школьные годы провёл в Лубнах, где в 1916 году окончил гимназию и где умер его отец. Недолгое время учился в Университете Святого Владимира в Киеве на медицинском, затем юридическом факультетах (1916—1917).

В январе 1919 года назначен комиссаром труда исполкома Совета рабочих депутатов города Лубны, где в ту пору жила его мать — Матильда Мироновна Козакова (в девичестве Брусиловская, 1864—1951); стал сотрудником редколлегии местных «Известий» и корреспондентом телеграфного агентства РОСТА. Во время наступления армии Деникина в августе того же года был назначен ответственным за эвакуацию местного населения, в качестве комиссара эшелона сопровождал эвакуированных в Казань, где в 1920 году возобновил обучение в местном университете. В 1921 году попал в Петроград, и уже там в 1922 году окончил юридический факультет университета.

Начинал как журналист; дебютировал рассказами в 1923 году («Санька» — в «Юном пролетарии», «Три дня» — в «Литературном еженедельнике»). В 1924 году вышел первый сборник рассказов «Попугаево счастье», в котором «сказывается идущее от А. Ремизова пристрастие к изощренности повествовательной техники, например, к вмешательству автора в процесс повествования, необычным метафорам и отстранению средствами синтаксиса». Козакова неоднократно подвергали критике за «формализм». В 20-е годы входил в литературную группу «Содружество» (Н. Баршев, М. Борисоглебский, Н. Браун, М. Комиссарова, Б. Лавренёв, П. Медведев, И. Оксёнов, Вс. Рождественский, А. Свентицкий, А. Чапыгин, Д. Четвериков и другие). В 1927 году был одним из инициаторов создания кооперативного «Издательства писателей в Ленинграде» (ИПЛ), входил в его правление (в 1934 году издательство было объединено с Московским товариществом писателей в издательство «Советский писатель»).

На протяжении 1920-х годов опубликовал повести «Мещанин Адамейко», «Полтора хама» (обе — 1927), «Человек, падающий ниц» (1929, о феномене антисемитизма), несколько сборников рассказов. В 1930-е годы был главным редактором журнала «Литературный современник», сотрудником газеты «Литературный Ленинград». В 1932 году по его сценарию была снята кинокартина «Блестящая карьера» (Ленсоюзкино, режиссёр — В. А. Браун). Один из авторов книги «Канал имени Сталина» (1934).

Написал около 10 пьес, в том числе «Когда я один» (1934, запрещена как «идеологически вредная» указом ЦК РКП(б) от 14 сентября 1940), «Чекисты» (1939, поставлена в Ленинградских театрах имени Пушкина и Ленсовета), «Дарья» (1942), «Жаворонок поёт» (1943), «Остров великих надежд», «Золотой обруч», «Преступление на улице Марата» (последние три — 1945 и совместно с А. Б. Мариенгофом) и «Неистовый Виссарион» (1948) о В. Г. Белинском. Постановкой «Золотого обруча» в режиссуре С. А. Майорова открылся в 1946 году Театр на Спартаковской (впоследствии Московский драматический театр на Малой Бронной). Постановка «Преступления на улице Марата» в Театре имени Комиссаржевской была остановлена специальным постановлением в 1946 году. «Остров великих надежд» был поставлен в 1951 году Г. А. Товстоноговым в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола.

Главное произведение М. Э. Козакова — роман «Крушение империи» (1956), в первоначальном виде опубликованный четырьмя частями в 1929—1939 годах под названием «Девять точек». Это пространное повествование, в котором события 1913—1917 годов излагаются в манере, сочетающей документальность и художественный вымысел. Полностью и в переработанном виде он впервые был опубликован только после смерти писателя и остался почти незамеченным критикой.

«Роман Козакова в идейно-общественном, историческом плане строится на … ленинском толковании событий февральской революции»

В послевоенные годы написал исторические повести «Петроградские дни» и «Московские дни», роман «Жители этого города», изданные посмертно.

Умер в 1954 году. Похоронен на Введенском кладбище (5 уч.).

Семья 
 Первая жена — Вера Александровна Козакова.
 Вторая жена — Зоя Александровна Никитина (урождённая Гацкевич, 1902—1973), редактор.
 Сын — Михаил Козаков (1934—2011), актёр и режиссёр. Вместе с ним в семье воспитывались сыновья Зои Никитиной от предыдущих браков:
 Владимир Николаевич Никитин (1924—1945), сын писателя Николая Николаевича Никитина, погиб на войне.
 Борис Наумович Рензин (1930—1946), сын директора 1-й образцовой типографии в Москве Наума Михайловича Рензина, погиб в результате нечаянного выстрела своего друга, Григория Каминского.
 Сестра — Елена Эммануиловна Козакова (1906—1977).
 Дядя — Марк Миронович (Мордух Меерович) Брусиловский (1879—1932), социал-демократ (меньшевик), неоднократно подвергался арестам и высылкам, в советское время работал бухгалтером.
 Двоюродный брат — Борис Исаакович Зейдман, композитор.

Сочинения 
 Попугаево счастье (сборник рассказов). Ленинград, 1924
 Полтора хама. Ленинград: Мысль, 1926
 Человечья закутка (сборник рассказов). Ленинград, 1926
 Повесть о карлике Максе. Ленинград, 1926
 Мещанин Адамейко: повесть. Ленинград: Рабочее издательство «Прибой», 1927
 Избранные сочинения: тт. I—IV. Ленинград: Прибой, 1929—1931
 Человек, падающий ниц: повести и рассказы (Человек, падающий ниц; Смертники; Повесть о карлике Максе; Куприкчаевская квартира). Ленинград: Прибой, 1930
 Девять точек: роман, книга I (Избранные сочинения, т. 4). Ленинград: Прибой, 1930, с переизданиями; I и II части — 1934; III часть — 1936; IV часть — 1939
 Жители этого города: роман. Москва: Молодая гвардия, 1955
 Крушение империи: роман в 4-х частях. Москва: Известия, 1956 и 1963 (в 2-х тт.), Москва: Художественная литература, 1986; Ташкент, 1989 (в 2-х тт.)

Современные издания 
 Козаковы: Три-Михаила-Три. Повести и рассказы. Москва: Рутена, 1999
 Избранное. Серия «Отечественная проза». Москва: Гудьял-пресс, 2002

О М. Э. Козакове 
 И. Виноградов. Углубление темы: о творчестве М. Козакова. Институт литературы и искусства, Ленинградское отделение. Издательство писателей в Ленинграде, 1934

Примечания

Ссылки 
 
 
 Альфред Грибер. «О жизни, о людях и о себе». Михаил Эммануилович Козаков
 Рецензия на книгу Михаила Эммануиловича Козакова «Избранное» в журнале «Народ Книги в мире книг»

Выпускники Лубенской гимназии
Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Русские писатели XX века
Писатели-соцреалисты
Члены Союза писателей СССР
Похороненные на Введенском кладбище